Saint-Eugène (Aisne)
 Saint-Eugène (Charente-Maritime) 
 Saint-Eugène (Saône-et-Loire)